Войковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Войковский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Войковский сельсовет — в Константиновском районе Амурской области.
 Войковский сельсовет — в Сорочинском районе Оренбургской области.